Ženská čtyřhra Zhengzhou Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do deblové soutěže čengčouského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár Tuan Jing-jing a Wang Ja-fan, jehož členky nestartovaly společně. Wangová se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Jiangxi Open v Nan-čchangu Spoluhráčkou Tuanové se stala Čeng Saj-saj, s níž skončila v úvodním kole na raketách Pattinamy Kerkhoveové a Schoofsové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-český pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal belgicko-slovinskou dvojici Yanina Wickmayerová a Tamara Zidanšeková po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly pátou společnou trofej, respektive třetí v probíhající sezóně. 44letá Peschkeová vybojovala třicátý čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 26letou Melicharovou to bylo šesté takové turnajové vítězství. Finále bylo pro déšť odehráno v hale.

Nasazení párů 

  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
   Darija Juraková /  Alison Riskeová (čtvrtfinále)
  Šüko Aojamová /  Jang Čao-süan (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Zhengzhou Open
WTA Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019